Utricularia inflexa — вид многолетних насекомоядных растений из рода Пузырчатка семейства Пузырчатковые.

Растения этого вида являются эндемиками Африки и Индийского субконтинента.

В синонимику вида входят следующие названия:

Примечания

Ссылки 
 Utricularia inflexa

Пузырчатковые
Хищные растения
Флора Африки
Растения, впервые описанные в книге Flora Aegyptiaco-Arabica